Pariserliv kan avse:

 Pariserliv (operett) – en av operett Jacques Offenbach (originaltitel La vie parisienne)
 Pariserliv (pjäs) – en pjäs för scen och TV, skriven av Göran O Eriksson
 Pariserliv (pjäs av Beaumarchais) – en pjäs av Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
 Pariserliv - en fransk veckotidskrift, se La Vie Parisienne (tidskrift).